Dorfkirche Dobra steht für:

 Dorfkirche Dobra (Bad Liebenwerda), Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Dorfkirche Dobra (Thiendorf), Landkreis Meißen, Sachsen